Titre de l'Ancien Régime, en France :
 Chevalier des ordres du roi

 Titres de films :
 Le Chevalier du roi
 Les Chevaliers du Roi